Le mot récupérateur peut renvoyer à :
 Récupérateur de chaleur, appareil destiné à récupérer de la chaleur ;

Voir aussi
 Régénérateur